Yellow Submarine y Submarino amarillo pueden referirse a:

 Yellow Submarine, una canción de The Beatles grabada en 1966;
 Yellow Submarine, una película animada de 1968 basada en la canción anterior;
 Yellow Submarine, un álbum de 1969 que contiene la canción del mismo nombre;
 Yellow Submarine Songtrack, una nueva versión del álbum publicada en 1999; o
 Yellow Submarine, un vehículo semisumergible argentino.